Fritz Bauer (wielrenner) (1893-onbekend), Duits wielrenner
 Fritz Bauer (jurist) (1903-1968), Duits jurist
 Fritz Bauer (roeier) (1906-1992), Duits stuurman bij het roeien